Le Bruit et l'Odeur peut faire référence à:
 , discours notoire de Jacques Chirac ;
 Le Bruit et l'Odeur, album de musique de Zebda sorti en 1995 ;
 Le Bruit, l'Odeur et Quelques Étoiles, documentaire d'Éric Pittard sorti en 2002.